Le tournoi de tennis de Berlin est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Robyn Ebbern.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Berlin

Navigation 

Berlin
Sport en Allemagne en 1963
Tennis en mai 1963
Tennis en juin 1963